Francja:
 Beffert – niemiecka nazwa miasta Belfort

Szwajcaria:
 Beffert – niemiecka nazwa gminy Perrefitte